Franciaország
Saint-Martin-du-Tertre, település Val-d’Oise megyében
Saint-Martin-du-Tertre, település Yonne megyében